Трентино:
 Трентино — провинция в Италии.
 Трентино — мужской волейбольный клуб из Тренто, Италия.
 Трентино — кондитерское изделие, сладкий пирог.

См. также 
 Трентино-Альто-Адидже